Preusmjeri Nacrt:Rumunjske pomorske snage